A 30 871-es számú mellékút egy öt számjegyű országos közút-szakasz a Pest megyei Gödöllő és Szada határvidékén. Az M3-as autópálya és az M31-es autópálya találkozási csomópontjának egyik egyirányú útja, amely csomópont az M3-as sztráda és a 2104-es út keresztezését is kiszolgálja.

Szadán fűződik le az M3-asból, a Budapestről kivezető forgalomban. Előbb az M31-esre vezető 30 879-es út ágazik ki belőle, majd elhalad az M31-es felüljárója alatt. Ezután beletorkollik a 30 881-es az M31-es felől, átlép gödöllői területre, majd felüljárón elhalad a 30 874-es fölött. A 30 870-es út déli végénél lévő körforgalomba torkollik, így leginkább a Gödöllőre tartó forgalmat szolgálja ki.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 1,553 kilométer.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 31.

Jegyzetek

30871
Gödöllő
Szada
M3-as autópálya